

Informatica 
 clear – comando Unix

Musica 
 Clear – album degli Spirit del 1969
 Clear – singolo dei Cybotron del 1983
 Clear – album dei Cybotron del 1990
 Clear – album di Bomb the Bass del 1995
 Clear – album di James Ferraro del 2008
 Clear – EP dei Periphery del 2014

Persone 

 Jacob Clear – canoista australiano
 Jock Clear – ingegnere britannico

Altro 
 Clear – una marca di shampoo antiforfora di Unilever.
 Clear uno dei livelli che si raggiunge seguendo i corsi di Scientology.
 CLEAR – casa editrice italiana.
 Clear – lago prospiciente la baia di Galveston, in Texas.

Altri progetti